Opera kan syfta på:

 Opera – en dramagenre där musik och teater samordnas
 Opera (film) – en italiensk film från 1987
 Opera (webbläsare) – en webbläsare som utvecklas av det norska företaget Opera Software ASA
 Opera (yacht) – en motoryacht
 Opera buffa – en komisk operaform med ursprung i 1600-talets Italien
 Opéra comique – en fransk opera med talad dialog
 Operahus – en byggnad som huvudsakligen används för opera- och balettföreställningar
 Grand opéra – dekorativ operagenre i Paris mellan 1830 och 1850
 Kungliga Operan –  Sveriges nationalscen för opera och balett/modern dans
 Tidskriften Opera – specialtidning och kulturtidskrift för opera och musikdramatik

Geografi

Frankrike 

 Opéra – en stadsdel i centrala Marseille

Italien 

 Opera, Lombardiet – kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano,

Se även
 Operahus
 Lista över operor

Robotskapade Italienförgreningar